Claire (stripreeks)
Claire (zangeres)